Il y a eu plusieurs Catherine de Bourbon :
 Catherine de Bourbon (1342-1427), fille de Pierre , duc de Bourbon, et d'Isabelle de Valois, mariée à Jean VI († 1388), comte d'Harcourt et d'Aumale et baron d'Elbeuf,
 Catherine de Bourbon (v. 1440-1469), fille de Charles , duc de Bourbon, et d'Agnès de Bourgogne, mariée à Adolphe d'Egmont, duc de Gueldre;
̈Catherine (1525 † 1594), fille de Charles IV de Bourbon, abbesse,
 Catherine de Bourbon (1559-1604), fille d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, mariée à Henri II de Lorraine
Homonymie capétienne